

Legislaturperiode 
Die Reichstagswahl 1912 war die Wahl zum 13. Deutschen Reichstag und fand am 12. Januar 1912 statt. Die Legislaturperiode dauerte bis 1918.

Fraktionen 
 Sozialdemokraten (SPD) 110
 Zentrumspartei 91
 Nationalliberale 45
 Deutschkonservative Partei 43
 Fortschrittliche Volkspartei (FVP) 42
 Polen 18
 Deutsche Reichspartei 14
 Elsaß-Lothringer 9
 Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) 5
 Bund der Landwirte (BdL) 3
 Christlich-Soziale Partei (CSP) 3
 Deutsche Reformpartei (Ref) 3
 Bayerischer Bauernbund (BB) 2
 Deutscher Bauernbund (DBB) 2
 Deutschsoziale Partei (DSP) 2
 Dänen 1
 Sonstige 2

Sitze 397

 Präsident: Johannes Kaempf
 1. Vizepräsident: Hermann Paasche
 2. Vizepräsident: Heinrich Wilhelm Dove

Schriftführer: Felix Bärwinkel, Emil Belzer, Ferdinand Rogalla von Bieberstein, Carl Friedrich Engelen, Richard Fischer, Franz von Morawski-Dzierzykraj, Adolf Neumann-Hofer, Daniel Stücklen

Quästoren: Ernst Bassermann, Karl von Savigny

Mitglieder

Literatur 
Literatur speziell zur 13. Wahlperiode:
 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags. 13. Legislatur-Periode, I. Session 1912. 1. Band, Berlin 1912, reichstagsprotokolle.de

Biografische Nachschlagewerke, in denen auch Abgeordnete der 13. Wahlperiode vertreten sind:
 Wilhelm Heinz Schröder: Sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete und Reichstagskandidaten 1898–1918. Biographisch-statistisches Handbuch. (= Handbücher zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 2). Droste, Düsseldorf 1986, ISBN 3-7700-5135-1
 Bernd Haunfelder: Reichstagsabgeordnete der Deutschen Zentrumspartei 1871–1933. Biographisches Handbuch und historische Photographien (= Photodokumente zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Band 4). Droste, Düsseldorf 1999, ISBN 3-7700-5223-4.
 Bernd Haunfelder: Die liberalen Abgeordneten des deutschen Reichstags 1871–1918. Ein biographisches Handbuch. Aschendorff, Münster 2004, ISBN 3-402-06614-9.
 Bernd Haunfelder: Die konservativen Abgeordneten des deutschen Reichstags von 1871 bis 1918. Ein biographisches Handbuch. Aschendorff, Münster 2009, ISBN 978-3-402-12829-9.

Weblinks 
 Heinrich Best: Datenbank der Abgeordneten der Reichstage des Kaiserreichs 1867/71 bis 1918 (BIORAB – Kaiserreichs)

13. Wahlperiode